Bongkok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bongkok, Sumedang, by, 
 Bongkok, Tegal, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar